UCA est un sigle, qui peut signifier :
 , un ordonnancement en Unicode ;
 Union des conservateurs d'aquarium ;
  ;
 Université Clermont-Auvergne ;
 Université Côte d'Azur ;
 .

UCA est aussi un code, qui peut désigner :
 l'aéroport d'Utica (), dans l'État de New York (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Uca est un nom propre :
 Uca, un genre de crabes.